Hugh Pigot peut faire référence à :

 Hugh Pigot (1722-1792), amiral et commandant en chef de la flotte antillaise de la Royal Navy de 1782.
  (1769-1797), son fils, officier brutal qui a été tué par ses propres hommes au cours de la mutinerie à bord du HMS Hermione en 1797.
  (1775-1857), le neveu et cousin de ceux qui précèdent, commandant en chef à Cork , 1844-1847.

Homonymie de personnes